

Onomastica
Curzio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Marco Curzio – personaggio della storia romana
Mevio Curzio – personaggio della storia romana
Alberto Quadrio Curzio – docente ed economista italiano
Francesco Raffaele Curzio – patriota, poeta e politico italiano